Gnas  bezeichnet:
 Gnas, Marktgemeinde in der Steiermark

Gnas ist der Name folgender Personen:
 Hermann von Gnas († 1438), Bischof von Lavant und Gegenbischof von Gurk.
 Horst Gnas (* 1941), deutscher Radsportler